У́лица Генера́ла Со́ммера — улица Ленинградского района Калининграда. Соединяет Ленинский проспект с улицей Пролетарской.

Общественный транспорт по улице не ходит.

Происхождение названия улицы 
До 1946 года улица называлась Шёнштрассе () в честь Теодора фон Шёна (; 1773—1856) — президента Пруссии.
 
21 ноября 1966 года улица переименована в честь генерал-майора танковых войск, командира участвовавшей в штурме Кёнигсберга 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса Героя Советского Союза Андрея Иосифовича Соммера (17 мая 1897 года, Полтавская губерния России — 17 сентября 1966 года, Калининград).

Здания и сооружения 

На улице располагаются здания довоенной постройки, а также много хрущёвок, которые построили в начале 70-х годов, одно из общежитий Балтийского федерального университета имени И.Канта (дом № 23), монумент с установленным на постаменте советским танком Т-34 (сооружён в 1980 году, архитекторы С. П. Мирошниченко и В. И. Якутин), а также расположенное в старинном немецком здании управление Федеральной регистрационной службы (дом № 27). Здание Федеральной регистрационной службы было построено в 1897 году как Государственная строительная школа (). Архитектура здания включала неоготические и неороманские элементы. После войны здание было несколько перестроено (в частности, был надстроен один этаж).

Улицы, с которыми пересекается улица Генерала Соммера 
 Пролетарская улица
 Улица Профессора Севастьянова
 Улица Подполковника Иванникова
 Улица Маршала Рокоссовского
 Улица Минская

См. также 
 Список улиц Калининграда

Примечания 

Соммера
Генерала Соммера